Готардский тоннель может обозначать:
 Готардский автомобильный тоннель — тоннель между Гёшененом и  длиной 16,9 км, открытый в 1980 году.
 Готардский железнодорожный тоннель — тоннель между Гёшененом и   длиной 15 км, открытый в 1882 году.
 Готардский базисный тоннель — железнодорожный тоннель между Эрстфельдом и Бодио длиной 57 км, открытый в 2016 году.